Dit is de wereldranglijst van februari 1999 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 24 februari 1999.

Mannen 02